Love at the Bottom of the Sea è il decimo album in studio del gruppo musicale indie pop statunitense The Magnetic Fields, pubblicato nel 2012.

Il disco

Tracce

Formazione
Stephin Merritt - voce
Claudia Gonson - voce, pianoforte, tamburello
Sam Davol - violoncello, flauto
John Woo - banjo, chitarra
Shirley Simms - voce, autoharp

Collegamenti esterni